Molat je lahko:

 Molat, otok v Severni Dalmaciji
 Molat, naselje na istoimenskem otoku